Сезон «Динамо» (Київ) 2018—2019 — 28-й сезон київського «Динамо» у чемпіонатах України.

Склад команди 
Станом на 31 травня 2019 року

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Перший етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Другий етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Ліга Європи

Груповий етап 

|

|}

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Last updated: 31 May 2019

Бомбардири 

Last updated: 31 May 2019

Сухі матчі 

Last updated: 31 May 2019

Дисциплінарні порушення 

Last updated: 31 May 2019

Керівництво

Адміністрація 
 Президент:  Ігор Суркіс
 Перший віце-президент:  Віталій Сівков
 Генеральний директор:  Резо Чохонелідзе
 Спортивний директор:  Олексій Михайличенко
 Віце-президенти: Леонід Ашкеназі, Олексій Паламарчук, Михайло Петрошенко, Олексій Семененко, Андрій Мадзяновський

Тренерський штаб 
 Головний тренер:  Олександр Хацкевич
 Другий тренер:  Олег Лужний
 Тренер третій:  Максим Шацьких
 Помічник тренера:  Едуардо Докампо
 Тренер воротарів:  Михайло Михайлов
 Тренери з легкої атлетики: Віталій Кулиба, Володимир Ярмошук

Примітки 

Динамо Київ
Сезони «Динамо» (Київ)